Serena і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але знялись у третьому колі.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши Кім Клейстерс і Ай Суґіяма з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

  Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (чемпіонки)
  Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (півфінал)
  Кара Блек /  Олена Лиховцева (2 коло)
  Серена Вільямс /  Вінус Вільямс (3 коло, знялись)
  Кімберлі По-Messerli /  Наталі Тозья (півфінал)
  Елс Калленс /  Меган Шонессі (1 коло)
  Єлена Докич /  Кончіта Мартінес (3 коло)
  Ніколь Арендт /  Кароліна Віс (2 коло)
  Кім Клейстерс /  Ай Суґіяма (фінал)
  Александра Фусаї /  Ріта Гранде (2 коло)
  Ніколь Пратт /  Олена Татаркова (1 коло)
  Татьяна Гарбін /  Жанетта Гусарова (3 коло)
  Анке Губер /  Барбара Шетт (1 коло)
  Аманда Кетцер /  Лорі Макніл (3 коло)
  Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (2 коло)
  Мартіна Навратілова /  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2001 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд